Hiéroclès est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Hiéroclès, philosophe stoïcien d'Alexandrie ().
 Sossianos Hiéroclès, proconsul romain de Bithynie puis d'Alexandrie et opposant au christianisme (fin -début ).
 Hiéroclès, juriste et vétérinaire grec du .
 Hiéroclès d'Alexandrie, philosophe néoplatonicien d'Alexandrie (, à ne pas confondre avec les précédents).
 Hiéroclès, géographe byzantin, auteur du Synekdèmos ().